Harry Truman ist der Name folgender Personen:

* Harry R. Truman (1896–1980), US-amerikanischer Gasthausverwalter und Vulkanausbruchsopfer
 Harry S. Truman (1884–1972), US-amerikanischer Politiker, Präsident 1945 bis 1953

Harry Truman  steht für:
 Harry Truman (Lied), Lied der Gruppe Chicago (1975)
 USS Harry S. Truman (CVN-75), US-amerikanischer Flugzeugträger